TAPS ima više značenja.

 TAPS (pufer)
 Lejk Taps (Vašington)